Bebop (BibTeX Publisher) — компьютерная программа, создающая веб-интерфейс для просмотра списка публикаций, сохранённых в файл BibTeX. Позволяет сортировать по автору, году, типу документа, теме, ключевым словам. 

Используется PHP, JavaScript and XML.

См. также 
 Классификатор

TeX
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для macOS
Кроссплатформенное программное обеспечение